Леданка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 47,12 км². Население — 119 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары